|-
| 213301 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213302 - || || 27 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213303 - || || 27 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213304 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213305 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213306 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213307 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213308 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213309 - || || 15 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213310 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213311 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213312 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213313 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213314 - || || 19 de setembre de 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels i P. R. Holvorcem
|-
| 213315 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213316 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213317 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213318 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213319 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213320 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213321 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213322 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213323 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213324 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213325 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213326 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213327 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213328 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213329 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213330 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213331 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213332 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213333 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213334 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213335 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213336 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213337 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213338 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213339 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213340 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213341 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213342 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213343 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213344 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213345 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213346 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213347 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213348 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213349 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213350 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213351 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213352 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213353 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213354 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213355 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213356 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213357 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213358 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213359 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213360 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213361 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213362 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213363 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213364 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213365 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213366 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213367 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213368 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213369 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213370 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213371 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213372 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213373 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213374 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213375 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213376 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213377 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213378 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213379 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213380 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213381 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213382 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213383 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213384 - || || 20 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213385 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213386 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213387 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213388 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213389 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213390 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213391 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213392 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213393 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213394 - || || 17 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213395 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213396 - || || 19 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213397 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213398 - || || 28 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213399 - || || 25 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213400 - || || 9 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|}

 
3